Bollhagen bezeichnet:

 die Ortsteile Hinter Bollhagen und Klein Bollhagen von Wittenbeck sowie Vorder Bollhagen von Bad Doberan in Mecklenburg-Vorpommern

Bollhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Bollhagen (1927–2014), deutscher Rundfunksprecher, -moderator und Komponist
 Hedwig Bollhagen (1907–2001), deutsche Keramikerin und Mitbegründerin der HB-Werkstätten für Keramik
 Laurentius David Bollhagen (1683–1738), evangelischer Theologe und pommerscher Generalsuperintendent
 Otto Bollhagen (1861–1924), deutscher Dekorations- und Stubenmaler
 Peter Bollhagen (* 1959), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (FDP)